Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1954 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 17 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Maureen Connolly bat Ginette Bucaille en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Sylvana Lazzarino et Nelly Adamson.

Parcours 
11 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1954
France Simple dames
Sport en France en 1954